Henkel peut désigner :

 Henkel, entreprise allemande

Patronyme 
 Andrea Henkel (1977-), biathlète allemande
 Danièle Henkel (1956-), femme d'affaires canadienne
 Frank Henkel (1963-), homme politique allemand
 Hans-Olaf Henkel (1940-), entrepreneur et homme politique allemand
 Heike Henkel (1964-), athlète allemande
 Henner Henkel (1915-1942), joueur de tennis allemand
 Hinrich Schmidt-Henkel (1959-), traducteur littéraire allemand
 Kim Henkel (1946-), réalisateur, scénariste et producteur américain
 Loraine Henkel (1988-), joueuse de volley-ball allemande
 Manuela Henkel (1974-), fondeuse allemande
 Oliver Henkel (1973-), auteur allemand de science-fiction
 Rainer Henkel (1964-), nageur allemand

Patronyme germanique
Homonymie de patronyme